Dornseif ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Dornseif (* 1948), deutscher Bildhauer
 Kerstin Sanders-Dornseif (* 1943), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Peter Dornseif (1907–1972), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher